Ральф Боуэн (; род. 23 декабря 1961, Гуэлф) — тенор- и сопрано-саксофонист, флейтист, композитор, джазовый педагог.

Биография 
Родился в Канаде в семье фермеров, учился в Индианском университете, США, у педагога Девида Бэйкера, окончил магистратуру в Ратгерском университете и в то же время начал преподавать. В 1980-е годы Ральф Боуэн начинал карьеру в составе штатной группы молодых исполнителей лейбла Blue Note — OTB (Out of the Blue), более 5 лет играл в квинтете легендарного пианиста Хораса Сильвера, более 14-ти лет выступал с пианистом Мишелем Камило, играл и записывался с Хэнком Джонсом, братьями Марсалисами и многими другими. Более 20 лет является доцентом джазового отделения Университета Ратгерс, более 10 лет преподаёт в Принстонском университете.

Дискография

Как автор 
 Movin' On (1992) Criss Cross Records
 A Morning View (2001) Ratamacue Records
 Soul Proprietor (2002) Criss Cross Records
 Keep the Change (2004) Criss Cross Records
 Five (2008) Criss Cross Records
 Dedicated (2009) Posi-Tone Records
 Due Reverence (2010) Posi-Tone Records
 Power Play (2011) Posi-Tone Records
 Total Eclipse (2012) Posi-Tone Records

Как соавтор 
Out of the Blue
 Out of the Blue (1985) Blue Note Records
 Inside Track (1986) Blue Note Records
 Live in Mt Fuji (1986) Blue Note Records
 Spiral Staircase (1989) Blue Note Records

В составе групп 
С Мишелем Камило
 On the Other Hand (album)|On the Other Hand (1990) Columbia Records
 One More Once (1994) Columbia Records
 Two Much (soundtrack album from the film Two Much) (1995) Verve Records

C Оррином Эвансом
 Captain Black (1998) Criss Cross Records
 Old Folks Business (1999) Criss Cross Records
 Listen to the Band (2000) Criss Cross Records
 Meant to Shine (2002) Palmetto Records

С Хорасом Сильвером
 Rockin' with Rachmaninoff (1991)

Список авторских композиций 
 «Altitudes»
 «Arrows of Light»
 «Baby Girl»
 «Behind the Curtain»
 «Blues Cruz»
 «Cache-Cache»
 «Canary Drums»
 «Convergence»
 «Country Rhythm»
 «Did You Notice»
 «The Dowsing Rod»
 «Drumheller Valley»
 «Elevation»
 «E.R.»
 «First Hiatus»
 «The First Stone»
 «For D.E»
 «For You»
 «Four in One, Six in the Other»
 «Free Time»
 «Gemini»
 «Gerri-Ann»
 «The Good Shepherd»
 «Gordon»
 «In My Dreams»
 «Inside Track»
 «Into the City»
 «Jessica»
 «Just Reconnoitering»
 «K.D.s Blues»
 «Keep the Change»
 «Less Is More»
 «A Little Silver in My Pocket»
 «Meltdown»
 «Midnight Snack»
 «A Morning View»
 «Mr. BeBop»
 «Mr. Scott»
 «Oh Really?»
 «On Green»
 «One for Trane»
 «Pat»
 «Phil-osophy»
 «Points Encountered»
 «Prof»
 «Qaiyam»
 «Reunited»
 «A Solar Romance»
 «Spikes»
 «Soul Proprietor»
 «This One’s For Bob»
 «Thru Traffic»
 «Total Eclipse»
 «Thru Traffic»
 «Two-Line Pass»
 «Under a Cloud»
 «Walleye Jigging»

Саксофонисты США
Флейтисты по алфавиту
Флейтисты США